І́стик — паличка з залізним наконечником для очищання лемеша або чересла в плузі від прилиплої землі.
 Істик — річка в Росії, на півострові Камчатка.